El Roble : 
 El Roble, municipalité de Colombie
 El Roble,  localité du Costa Rica
El Roble (Panama) localité du district d'Aguadulce dans la province de Coclé au Panama